Бамум:

 Бамум (народ)
 Бамум (письменность)
 Бамум (султанат)
 Бамум (язык)